Charles Somerset (1460-1526) – angielski możnowładca, 1. hrabia Worcester
 Charles Somerset (1660-1698) – angielski arystokrata, grzecznościowo tytułowany markizem Worcester
 Charles Somerset (1709-1756) – brytyjski arystokrata, 4. książę Beaufort
 Charles Somerset (1767-1831) – brytyjski arystokrata, polityk i administrator kolonialny, grzecznościowo tytułowany lordem Somerset